Горенки — топоним:
 Горенки — подмосковная усадьба, принадлежавшая во второй половине XVIII — начале XIX века семье графов Разумовских.

Населённые пункты 
 Горенки — деревня в Пушкинском районе Московской области.
 Горенки — деревня в Красногородском районе Псковской области.

Другое 
 Горенки — железнодорожная платформа Горьковского направления Московской железной дороги.

См. также 
 Горенка
Русские Горенки
 Татарские Горенки